The End of Heartache е трети студиен албум на метълкор групата Килсуич Ингейдж, издаден на 11 май 2004 г. от Roadrunner Records. Първи албум с новия вокалист Хауърд Джоунс. Джъстин Фоули от Blood Has Been Shed също е нов член на групата. Новият състав участва на Ozzfest 2003. Песента When Darkness Falls е включена в саундтрака на хорър филма от 2003 г. Фреди срещу Джейсън. Албумът получава златен сертификат на 7 декември 2007 г.

Състав 
 Хауърд Джоунс – вокали
 Адам Дуткевич – китара, бек вокали
 Джоел Строузъл – китара
 Майк Д'Антонио – бас
 Джъстин Фоули – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Източници 

Музикални албуми от 2004 година
Албуми на Килсуич Ингейдж